Die Saison 2022 der Volleyball Nations League war die vierte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie wurde vom 31. Mai bis 17. Juli 2022 ausgetragen. Die Vereinigten Staaten traten als Titelverteidiger an. Die deutsche Mannschaft gehörte zu den gesetzten Teams. Italien gewann den Wettbewerb im Finale gegen Brasilien.

Modus 
Der Modus wurde im Vergleich zu den Vorjahren geändert. In der Vorrunde traten 16 Mannschaften gegeneinander an, die in zwei Achtergruppen aufgeteilt waren. Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle addiert. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich für die KO-Runde.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus folgenden 16 Mannschaften.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die russische Nationalmannschaft wurde wegen des Kriegs in der Ukraine schon vor dem Beginn des Wettbewerbs von der Teilnahme ausgeschlossen. In der Folge wurde die bulgarische Nationalmannschaft als Ersatz benannt.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 13. bis 17. Juli in Ankara (Türkei) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Einzelnachweise 

Frauen 2022
Volleyball Nations League
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften